Александър Кръстевски може да се отнася за:

 Александър Кръстевски-Юлски (? - 2006), юрист от Република Македония, роден в Прилеп;
 Александър Кръстевски-Кошка 1932 - 2003), историк от Република Македония, роден в Кавадарци.